Fort Jackson steht für:

 ein Fort in Alabama, siehe Fort Jackson (Alabama)
 ein Fort in Colorado, siehe Fort Jackson (Colorado)
 ein Fort in Louisiana, siehe Fort Jackson (Louisiana)
 ein Fort in South Carolina, siehe Fort Jackson (South Carolina)
 ein Fort in Virginia, siehe Fort Jackson (Virginia)
 ein historisches Fort in Georgia, siehe Fort James Jackson
 ein historisches Fort und Industriegebiet in Südafrika, siehe Fort Jackson (Ostkap)